Алакбаров (), жіноча форма Алакбарова () — прізвище азербайджанського походження. Відомі носії:
 Рашад Алакбаров — азербайджанський художник

 Шовкат Алакбарова — азербайджанська співачка